La Resistencia puede hacer referencia a:

 La Resistencia (2000), libro del autor argentino Ernesto Sabato.
 La Resistencia (2004), libro de la autora Laura Gallego García.
 La Resistencia, libro del autor inglés Chris Wooding.
 La Resistencia, grupo de punk de Valencia.
 La Resistencia, brazo armado del cártel los caballeros templarios, en México.
La Resistencia, colectivo peruano de extrema derecha 
 La Resistencia, fuerza militar creada para combatir a la Primera Orden, en la película Star Wars: Episode VII - The Force Awakens.
 La Resistencia, película  de 2009.
 La Resistencia, programa de televisión español emitido en #0.
 La Resistencia, serie de conciertos del cantante dominicano Redimi2 (2019-2021).
La Resistencia, canción de Carolina Bessolo (2019).